A Mary (IPA: ) a Mária női keresztnév angolul. Egyéb jelentései tulajdonnévként: 

 Mary – település Franciaországban
 Mary – település Türkmenisztánban
 Mary – folyó Ausztráliában
 Mary – DMX amerikai rapper egyik albuma